CDC steht für:
 Caisse des Dépôts, ein Finanzinstitut, das dem französischen Staat gehört 
 Carl Duisberg Centren gGmbH, international tätiger Anbieter von Bildungskursen 
 Cartes du Ciel, siehe Sky Chart
 CD Changer, siehe CD-Wechsler
 Chef de Cabine, siehe Flugbegleiter
 Chef de Cabinet, Bezeichnung für einen zivilen oder militärischen Kabinettschef
 Centers for Disease Control and Prevention, eine US-Gesundheitsbehörde
 Center of Development and Commerce Wagih Abaza, siehe Cairo For Development and Cars Manufacturing
 Community of democratic choice, Gemeinschaft für demokratische Wahl, 2005 von neun postkommunistischen Transformationsstaaten gegründet
 Complement Dependent Cytolysis, vom Blutserum-Komplementsystem bewirkte Zellauflösung
 Congregation Sororium Divini Cordis Jesu (Schwestern vom Göttlichen Herzen Jesu), ein Frauenorden 
 Connected Device Configuration, ein Entwicklungssystem für Java ME-Anwendungen
 Conservativer Delegierten-Convent, Korporationsverband von Burschenschaften in Österreich
 Consumer Driven Contracts, ein Vorgehen zum Testen von Schnittstellen innerhalb einer Microservice-Architektur
 Continuous Damping Control, ein System von ZF Sachs zur Dämpfung der Federung von Fahrzeugen
 Control Data Corporation, ehemaliger US-Hersteller von Großrechnern und Supercomputern
 Convergència Democràtica de Catalunya, eine inaktive Regionalpartei in Katalonien (Spanien)
 Cri-du-chat-Syndrom (Katzenschrei-Syndrom)

ČDC steht für:
 ČD Cargo, tschechisches Eisenbahnverkehrsunternehmen (Güterverkehr)

C.DC. ist das Autorenkürzel von:
 Anne Casimir Pyramus de Candolle (1836–1918), Schweizer Botaniker

cDc steht für:
 Cult of the Dead Cow, US-amerikanische Hackergruppe

cdc steht für:
 Tschadische Sprachen (ISO-639-5-Code)

Siehe auch:
 CDC23

Abkürzung